«Are We All We Are» — песня американской певицы P!nk из её шестого студийного альбома The Truth About Love. Песня была написана и спродюсирована Пинк, Бутчем Уолкером, Джоном Хилом и Эмели Хаян.

О песне 
«Are We All We Are» была выпущена как промосингл на австралийском радио 19 ноября в 2012 году. Пинк объяснила, что песня ей очень близка и идеальна чтобы открывать ею тур. Лирика композиции повествует о семье рабочего класса.

Она начинается на 25 секунде после проигрыша, прежде чем начинается первый куплет и припев. В бридже барабан является основным инструментом.

Лирикс видео на песню было выпущено на YouTube, в цензурной версии.
«Are We All We Are» было исполнена P!nk на различных фестивалях таких как: iTunes Festival в Лондоне, в Лос-Анджелесе. На всех шоу Пинк открывала именно этой песней свои выступления.
Релиз в качестве сингла для Европы состоялся 31 октября 2013 года. 28 октября было выпущено официальное видео к песне , созданное из отрывков выступлений во время The Truth About Love Tour.

Участники записи 
 P!nk — композитор, вокал, бэк-вокал
 Бутч Уолкер — композитор, продюсер, бэк-вокал
 Джон Хилл — композитор, продюсер
 Эмили Хэйни — композитор, продюсер
 Захари Бэирд — клавишные
 Джин Синклейр — струнные
 Лаура Сайск — струнные
 Рич Костэй — обработка

Чарты

Примечания 

Синглы Пинк